A Equipe Havaiana da Copa Davis representava o Território do Havaí na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. Teve apenas uma disputa pelo torneio, em 1923, quando perdeu para a Austrália por 4 a 1. Em 1922 e 1925, desistiu das partidas.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe havaiana)

Havaí